The Vagabond, pel·lícula de Charlot
 Vagabond (manga)
 Vagabond (conjunt danès), grup de rock danès